Simo Salminen ist der Name folgender Personen:

* Simo Salminen (Schauspieler) (* 1932), finnischer Schauspieler und Komiker 
 Simo Salminen (Musiker) (1956–2014), finnischer Trompeter